Петерго́фская коло́ния, Сергиевка (Петергофская колония) — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, между ул. Беловой, прудом Бауш, линией Балтийской ж.д. и парком Сергиевка. Входит в состав муниципального образования «Город Петергоф».

Транспорт 
Расположен к западу от Старого Петергофа, севернее железной дороги Санкт-Петербург — Калище. Ближайшие железнодорожные станции пригородного сообщения — Старый Петергоф и Университет. С запада к Сергиевке (Петергофской колонии) примыкает парк Сергиевка, с севера — парк «Собственная дача». Застройка — частная.

Примечания

Литература 
 Исторические районы Санкт-Петербурга / Глезеров С. Е. — : Издательство «Глагол», 2005. ISBN 5-89662-004-7
 
 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / под ред. Владимировича А. Г. — СПб: Информационно-Издательское агентство «ЛИК», 2003. ISBN 5-86038-115-8

Исторические районы Петергофа
Бывшие пригороды Санкт-Петербурга
Населённые пункты по алфавиту